

Mária Erzsébet nevű személyek
 Habsburg Mária Erzsébet főhercegnő (1680–1741), I. Lipót német-római császár leánya, 1724–1741-ig az Osztrák-Németalföld helytartója.
 Habsburg–Lotaringiai Mária Erzsébet főhercegnő (1743–1808), Mária Terézia és I. Ferenc német-római császár leánya.

 Habsburg–Lotaringiai Erzsébet Mária főhercegnő (1883–1963), Rudolf trónörökös és Stefánia belga királyi hercegnő leánya, I. Ferenc József és Erzsébet királyné unokája.